Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1984 s-au desfășurat în perioada 29 iulie - 10 august 1984, la Los Angeles în Statele Unite ale Americii. Au fost 12 echipe masculine și 6 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Spania, respectiv Iugoslavia, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Coreea, respectiv China.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1984